Gonempeda är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Alexander 1924. Gonempeda ingår i familjen småharkrankar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Småharkrankar
Gonempeda